Il singolare del torneo di tennis Pittsburgh Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Ginny Purdy che ha battuto in finale 6–2, 7–5 Cláudia Monteiro.

Teste di serie

  Susan Mascarin (secondo turno)
  Candy Reynolds (quarti di finale)
  Lucia Romanov (primo turno)
  Betsy Nagelsen (semifinali)

 Nancy Yeargin (primo turno) 
 Patrícia Medrado (primo turno) 
 Vicki Nelson (primo turno) 
 Jennifer Mundel (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pittsburgh Open 1983